Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres F et B.

Codes 
 FB, Bulgaria Air (code AITA)
 0xFB, symbole u minuscule accent circonflexe « û » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles 
 FB, franc belge, officiellement : BEF (code ISO) 
 FB, François Bayrou, Président du MoDem
 FB, Forchbahn, compagnie de chemin de fer suisse
 FB, France Bleu, est le réseau des 43 radios locales publiques françaises.
 Il désigne couramment le Fenerbahçe SK. 
 FB est un groupe de musique composé du disc jockey néerlandais Ferry Corsten et du disc jockey italien Benny Benassi, ce groupe a sorti un seul titre : "Who's Knockin' ?" en 2005 avec la chanteuse Edun.
 FB est l'abréviation couramment utilisée pour évoquer le réseau social Facebook.

Symboles 
 femtobarn (uniquement en minuscule : fb), une unité de mesure de la section efficace en physique nucléaire et en physique des particules.

Autres 
 FB, en hexadécimal, représente le nombre 251 en décimal

Code